Jones, lieutenant puis major puis colonel, est un personnage de fiction de la bande dessinée XIII.

Biographie de fiction 

Femme noire américaine, très séduisante — Vance lui a donné les traits de la chanteuse Whitney Houston —, Jones fait partie de l'armée américaine en tant qu'ordonnance du général Benjamin Carrington (et quasiment sa fille adoptive), qui devient progressivement un des personnages les plus importants.

Malgré son rôle central, elle reste largement mystérieuse. En effet, son prénom est inconnu. Elle utilise le prénom Shirley dans le troisième album Toutes les larmes de l'enfer, mais sous-entend qu'il est faux. L'album spécial The XIII Mystery indique que ses papiers d'identités donnent tous des prénoms différents, et donc qu'aucun de ces prénoms ne peut être tenu pour le vrai.

Née dans un ghetto noir de Chicago, Jones vit avec son frère Marcus avec lequel elle vient de s'échapper d'un centre pour orphelins. Intégré plus tard dans les rangs des fameux Black Panthers, le jeune Marcus sera choisi pour une mission suicide. Il ne devra sa survie qu'à l'intervention de sa sœur. C'est à ce moment que Jones fait la rencontre du général Carrington, alors colonel. C'est lui qui la fera entrer à l'internat des enfants d'officiers de carrière. En deux ans, elle rattrape ses camarades et rentre avec une année d'avance au sein de l'école d'officier de Fredericksburg. Elle choisit l'aviation et, à vingt-quatre ans, devenue lieutenant dans l'aviation des forces terrestres, elle est aussi l'ordonnance du général Carrington.

C'est en suivant le général à la base de Hualpai en Arizona, que Jones fait la rencontre de XIII. Le général, qui a une totale confiance en elle, lui donne pour mission de veiller sur XIII, après avoir identifié ce dernier. Jones, sur l'ordre du général Carrington, fait semblant d'attaquer XIII pour l'amener à se défendre et c'est ainsi que Benjamin Carrington lui montre qu'il a des réflexes incroyables. On la retrouve ensuite à Greenfalls, au San Miguel puis au Costa Verde. Plus tard, elle est promue au grade de major pour services rendus à la nation américaine après avoir fait avorter une tentative de coup d’État à SSH 1. Mais, dans l'attaque, elle a été blessée au ventre et est devenue stérile. Elle finit par déserter l'armée pour suivre XIII en Amérique latine et l'aider à retrouver la mémoire. En fait, elle est amoureuse — sans pour autant avoir accepté sa proposition de mariage — de XIII et c'est réciproque. Elle réintègrera l'armée plus tard avec le grade de colonel.

Dans Little Jones, le troisième volet de XIII Mystery, on découvre que c'est la fille cachée du célèbre pasteur Martin Calvin X (allusion combinée à Martin Luther King et à Malcom X), et le prénom que lui a donné sa mère est « Dream », en référence au discours I have a dream.

À la télévision 
Le Major Jones apparait deux fois à l'écran:
 Dans XIII : La Conspiration (2008), elle est jouée par Lucinda Davis
 Dans XIII, la série (2011-2012), elle est jouée par Aisha Tyler.

Cependant, dans ces séries, elle s'appelle Lauren Jones, et elle n'est pas militaire, mais agent de la CIA.

Références

Annexes

Documentation 
 .

Personnage de XIII
Militaire américain de fiction
Personnage de fiction de l'Illinois
Aviateur de fiction